Montezuma (Majo), òpera composta per Gian Francesco de Majo 
 Toponímia:
 Montezuma (Colorado)
 Montezuma (Geòrgia)
 Montezuma (Iowa)
 Montezuma (Indiana)
 Montezuma (Kansas)
 Montezuma (Ohio)
 Montezuma (Nova York)
 Montezuma Creek, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Utah 
 Lake Montezuma, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arizona
 Biografies: Carlos Montezuma (Reserva Yavapai, Arizona, 1866-1923), activista amerindi dels yavapai-apatxe i membre fundador de la Society of American Indians
 Òperes: Montezuma (Vivaldi), de Vivaldi.